Ci-après la liste des stations du HÉV de Budapest, en Hongrie.

Ligne H5

Ligne H6

Ligne H7

Ligne H8

Ligne H9

Article connexe 
 Liste des stations du métro de Budapest

stations du HÉV de Budapest